Дмитрий Николаевич Копылов (род. 2 марта 1988, посёлок Красное Поле, Сосновский район, Челябинская область, СССР) — российский серийный убийца, совершивший в период с июня 2004 года по август 2005 года серию из 5 убийств на территории  Челябинской области. Исключительность делу Копылова придаёт тот факт, что все убийства он совершил до своего совершеннолетия, благодаря чему он известен под прозвищем «Маньяк-малолетка». Копылов является одним из самых юных серийных убийц в истории России.

Биография 
Дмитрий Копылов родился 2 марта 1988 года в посёлке Красное Поле (Челябинская область). Оба родителя Копылова вели маргинальный образ жизни и страдали алкогольной зависимостью. Мать Копылова умерла от сердечной недостаточности в начале 1990-х годов, а отец Николай Копылов вскоре после смерти жены был замечен в склонении Дмитрия к употреблению алкогольных напитков, вследствие чего был лишён родительских прав, а Дмитрий был отправлен в один из детских домов.

Будучи в детском доме, Копылов начал демонстрировать признаки антисоциальности. Из-за проблем с повышенной импульсивностью он постоянно подвергался дисциплинарным взысканиям со стороны администрации учреждения за совершение различных правонарушений и заработал репутацию хулигана. Копылов бросил посещать занятия в школе после окончания 5 класса, но увлекался чтением, благодаря чему считался одним из самых эрудированных детей в детском доме. В то же время он был замечен в жестоком обращении с животными и подвергал физическим нападкам других детей.

В начале 2000-х годов отец Копылова излечился от алкогольной зависимости и подал иск в суд о восстановлении в родительских правах. Суд вынес решение об отмене ограничений и о возвращении ему сына, благодаря чему в начале 2000-х Копылов вернулся к своему отцу, который на тот момент проживал на территории Сосновского района Челябинской области.

Серия убийств 
Серия убийств началась в июне 2004 года. В качестве своих жертв Копылов выбирал одиноких женщин, которых он замечал в безлюдных местах недалеко от лесопарковых зон, после чего под угрозой оружия уводил в лесной массив, где совершал на них нападения. Одна из женщин перед убийством была изнасилована с причинением особых мучений и страданий путём прижигания половых органов зажжённой сигаретой, в отношении другой были совершены насильственные действия сексуального характера.

Первой жертвой Копылова стала 40-летняя женщина, которую он заметил на железнодорожных путях, после чего ударил её камнем по голове и нанёс ей множество колото-резаных ран с помощью ножа, от последствий которых она скончалась. У убитой преступник забрал ювелирные украшения и личные вещи, представляющие материальную ценность.

В январе 2005 года Копылов совершил нападение на 40-летнюю женщину, которую ударил по голове, однако женщина оказала Копылову яростное сопротивление и начала кричать, вследствие чего Копылов, испугавшись разоблачения, покинул место преступления вместе с сумкой жертвы. Женщина осталась в живых и впоследствии дала милиции описание внешности Копылова.

В мае 2005 года Копылов совершил очередное нападение, однако для него оно также оказалось неудачным. Жертва нападения, 33-летняя жительница Сосновского района после долгих блужданий с преступником по лесу и, несмотря на угрозы убийством, также оказала Дмитрию сопротивление, после чего сумела от него сбежать.

В июне 2005 года Копылов совершил убийство 66-летней пенсионерки, которой он нанёс с помощью ножа несколько колото-резаных раны груди и головы.

Следующей жертвой серийного убийцы стала 20-летняя девушка, которую он в ходе нападения забил насмерть арматурным прутом в июле 2005 года.

Через месяц, в августе того же года, Дмитрий Копылов в лесу, возле лыжной базы на территории Курчатовского района Челябинска совершил нападение на 76-летнюю женщину, в ходе которого он её изнасиловал и нанёс 30 ударов ножом, от последствий которых она скончалась. После совершения убийства Копылов похитил у убитой ювелирные украшения.

Свидетелем этого убийства стал пожилой мужчина, который недалеко от места совершения преступления пас в лесу коз. Мужчина попытался уйти, но Копылов бросился в погоню, после чего настиг его и зарезал.

Арест, следствие и суд 
Убийства, совершённые Дмитрием Копыловым, вызвали в Челябинской области общественный резонанс. Расследованием занимался отдел по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Челябинской области, а действия следователей контролировались прокурором Челябинской области. В ходе расследования следствие склонялось к версии, что серийным убийцей является подросток, так как две выжившие жертвы Дмитрия дали описание его внешности, на основании которого был составлен его фоторобот.

Так как Копылов состоял на учёте в правоохранительных органах, он попал в число подозреваемых. В сентябре 2005 года выжившим жертвам преступления было предложено посмотреть фотографии подростков, состоящих на учёте в милиции и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, и выбрать пять фотографий, на которых, по их мнению, мог быть запечатлён нападавший. Обе женщины уверенно идентифицировали Дмитрия Копылова по фотографии как нападавшего, после чего Копылов был задержан в доме своего отца.

Несмотря на то, что после совершения преступлений он скрупулёзно уничтожал улики и другие доказательства, изобличающие его в совершении преступлений, во время допроса в отделении милиции Копылов признался в совершении пяти убийств и двух нападений. После признательных показаний Копылов был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой он был признан вменяемым, после чего в начале 2006 года предстал перед судом.

4 августа 2006 года Челябинским областным судом Дмитрий Копылов был признан виновным по всем инкриминируемым ему обвинениям и приговорён к 10 годам лишения свободы — максимально возможному сроку лишения свободы, который мог быть применён к лицам, не достигшим совершеннолетия, в России. После осуждения Дмитрий Копылов больше не попадал под внимание СМИ, и его дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания 

Серийные убийцы 2000-х годов
Серийные убийцы России
Насильники России
Преступники Челябинской области
Правосудие в отношении несовершеннолетних
Малолетние убийцы